Rudolf Schädler ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Schädler (Politiker) (1845–1930), liechtensteinischer Politiker
 Rudolf Schädler (Komponist) (1903–1990), liechtensteinischer Komponist, Holzbildhauer und Hotelier
 Rudolf Schädler (Sportfunktionär) (1942–1985), liechtensteinischer Sportfunktionär